Meglio ist der Familienname folgender Personen:

 Deborah di Meglio, Künstlerin, Trägerin des Verdienstordens des Landes Schleswig-Holstein
 Ferdinando Meglio (* 1959), italienischer Fechter
 Mike Di Meglio (* 1988), französischer Motorradrennfahrer